Amerikaanse ijshockeyploeg (mannen)
 Amerikaanse ijshockeyploeg (vrouwen)